

Geografia

Austria 
 Kulm am Zirbitz – miejscowość
 Kulm bei Weiz – miejscowość

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Chlumec

Niemcy 
 Kulm – dawny powiat

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Chełmno

Stany Zjednoczone 
 Kulm – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Kulm (ang. Kulm Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson

Szwajcaria 
 Kulm – okręg w kantonie Argowia

Osoby 
 Jacek Kulm – polski artysta fotograf
 Ryszard Kulm – polski projektant wnętrz i biżuterii, scenograf teatralny
 Walter Müller von Kulm – szwajcarski dyrygent

Inne 
 kulm – facja skał
 Kulm – skocznia narciarska

Zobacz też 
 Culm
 Kulmhof